XVIII secolo
 700 (numero)

Pagine correlate 
 700 (disambigua)

Altri progetti